Aufsichtspflichtverletzung steht für:

 Aufsichtspflichtverletzung (OWiG) im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht
 Aufsichtspflichtverletzung (BGB) im deutschen Zivilrecht
 Aufsichtspflichtverletzung (ABGB) im österreichischen Zivilrecht